Reboot – termine usato nella fiction
 Reboot – riavvio di un computer
 ReBoot – serie animata in grafica computerizzata
 ReBoot – videogioco per PlayStation tratto dalla serie
 Reboot – album del gruppo Wonder Girls del 2015
 Reboot – serie televisiva statunitense del 2022